Vartan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Vartan est un prénom arménien. Il existe aussi la forme Vardan.

Vartan est aussi un patronyme. Sa forme arménienne est Vartanian.

Saint chrétien 
 Saint Vartan (Vardan Mamikonian) (+ 451), père de sainte Chouchan, mort à la bataille d'Avarayr ; fêté le 19 février en Occident et le 18 février en Orient.

Personnalités contemporaines portant ce patronyme 

Sylvie Vartan, chanteuse française ;
Eddie Vartan, frère de Sylvie : auteur-compositeur-interprète et chef d'orchestre français ;
Michael Vartan, fils d'Eddie, neveu de Sylvie : acteur franco-américain.

Personnalités portant ce prénom 
Vartan Malakian, peintre arménien.
Vardan Oskanian, homme politique arménien.
Vartan le Grand, ou Vardan Areveltsi, moine arménien.

Divers 
Le Vartan's Jazz Club est un club de jazz à Denver (États-Unis).

Références

Voir aussi

Prénom arménien